Погони родів військ ЗСУ — знаки розрізнення, які використовуються у Збройних силах України станом на 2020 рік.

Військові звання ЗСУ 
Оскільки Україна не є країною-членом НАТО, наведено кодування звань армій НАТО для зіставлення.

Чинний варіант 
Згідно законів України № 205-IX від 17 жовтня 2019 року щодо сержантських звань та № 680-IX від 4 червня 2020 року щодо нових генеральських звань, які набули чинності 1 жовтня 2020 року.

Сухопутні війська 
Ідентичні для десантно-штурмових військ.

Повітряні сили

Військово-морські сили

Сухопутний компонент ВМС

Сили спеціальних операцій

Варіант 2016—2020

Сухопутні війська 
Ідентичні для десантно-штурмових військ.

Повітряні сили

Військово-морські сили

Сухопутний компонент ВМС

Сили спеціальних операцій

Див. також 
 Військове звання
 Військові звання України
 Емблеми родів військ та служб ЗС України
 Військові звання УНР
 Звання та відзнаки НАТО

Примітки

Джерела

Посилання 
 К. Є. Науменко. ВІЙСЬКОВІ ЗВАННЯ ТА ВІЙСЬКОВІ РАНГИ ЗБРОЙНИХ ФОРМУВАНЬ УКРАЇНИ // 
 Розробка нарукавних знаків розрізнення військових звань офіцерів корабельного складу Військово-Морських Сил України (1992—1995 рр.)
 www.tridentmilitary.com
 Нове Українське військо — історія створення нової уніформи ЗСУ
 Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо військових звань військовослужбовців
 
 
 

Військові звання України
Знаки розрізнення